Kurt Andersson kan syfta på:

 Kurt Andersson (arkitekt) (1924–2016)
 Kurt Andersson (idrottare), född 1939
 Kurt Andersson (journalist) (1907–1966)
 Kurt Andersson (missionär) (1930–1991)